Als Baureihe 15 wurden von der Deutschen Reichsbahn folgende Schnellzuglokomotiven in ihr Bezeichnungsschema eingeordnet:

 Die Bayerische S 2/6 als 15 001 in Erstbesetzung.
 Nach dem Anschluss Österreichs die österreichischen Reihe BBÖ 10 in Zweitbesetzung als 15 001 bis 15 019. 

15
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)